Джорджия Пейдж (, родилась 21 марта 1995 года) — австралийская регбистка и игрок в регбилиг, выступает на позиции нападающей второй линии за клуб по регбилиг «» в  и за клуб по регбилиг «Кроналла-Сазерленд Шаркс» в . В прошлом играла в женском чемпионате Супер W за «Мельбурн Ребелс».

Регбийная карьера

Университет Линденвуд 
Родилась в Виндзоре, в Новом Южном Уэльсе. Занималась лёгкой атлетикой, теннисом, баскетболом и тач-регби. В возрасте 17 лет она отправилась на просмотр в Сидней, где один из тренеров, имевший связи в , предложил ей заняться таким видом спорта, как регби-7: Джорджия поступила в  (Сент-Луис, штат Миссури), выиграв спортивную стипендию сроком на пять лет. Свою карьеру в регби-7 она начала в 2014 году: в матче против команды Университета Нотр-Дам Джорджия пошла в первый за встречу захват и столкнулась с противницей, разбив себе нос в кровь, однако после стычки встала и продолжила играть в том же темпе, несмотря на обильное кровотечение. Позже она совершила ещё один захват, прежде чем Джорджию убрали с поля: как было установлено, у спортсменки был перелом носа.

Видео столкновения, которое было выложено в Интернет на странице Регби США в Facebook, позже стало вирусным и набрало свыше 1,7 млн. просмотров (более 1,8 млн. к 31 августа 2021 года). Комментируя это видео, Джорджия высказывала предположения, что видео поднимет интерес к женскому регби-7 в мире. Позже в Интернете стали появляться варианты видео, одним из наиболее популярных стал монтаж с Пейдж и португальским футболистом Криштиану Роналду: авторы иронически выбрали для сравнения эпизод игры между «Реалом» и «Миланом», когда один из игроков «Милана» в схватил за шею Криштиану Роналду, а тот слишком картинно упал на газон, при этом закрывая лицо руками.

Университетские клубы Австралии 
Спустя год Пейдж отчислилась из университета Линденвуда, узнав, что её степень бакалавра не будет признана в системе образования Австралии, и вынуждена была вернуться в Австралию. По возвращении она выступала за команду по регби-7 при . Также она играла за регбийную команду университета Квинсленда, где играла за команду по регби-7, но в первом же турнире, который состоялся в 2015 году, сломала ногу и пропустила, по собственным словам, от 8 до 10 недель. После восстановления Пейдж спустя некоторое время получила ещё одну травму — разрыв мениска, вследствие чего ей потребовалось хирургическое вмешательство. Она провела два сезона подряд без травм, хотя, по собственным словам, получила столько повреждений, сколько не получают некоторые спортсмены за карьеру.

Мельбурн Ребелс 
Какое-то время Пейдж провела в расположении женской команды «Квинсленд Редс». В 2019 году она переехала в Мельбурн, где прошла просмотр в женской секции клуба «Мельбурн Ребелс», игравшего в Супер Регби (женская команда играла в чемпионате Супер W). Она успешно прошла просмотр и вошла в команду, где играли такие звёзды, как Меретиана Робинсон и Джорджия Кормик. Играя за клуб, Пейдж рассчитывала пробиться в женскую сборную Австралии.

Карьера в регбилиг 
В 2020 году Пейдж вернулась в Сидней и перешла в регбилиг (регби-13), став игроком команды «Кроналла-Сазерленд Шаркс» и начав в её составе играть в чемпионате Нового Южного Уэльса. 23 сентября 1920 года она стала игроком женской команды «», выступающей в женском первенстве Национальной регбийной лиги. Её дебют состоялся во втором туре первенства против клуба «» (поражение 4:18).

Вне регби 
Пейдж окончила  по специальности «врач-остеопат», собираясь заниматься медицинской практикой после завершения карьеры спортсменки. У неё есть собака — австралийская овчарка по кличке Чарли, за которой присматривала Робинсон в клубе «Ребелс».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Регбистки Австралии
Игроки в регбилиг Австралии
Игроки ЖРК «Мельбурн Ребелс»
Игроки РК «Кроналла-Сазерленд Шаркс»
Игроки РК «Сент-Джордж Иллаварра Дрэгонс»